Grabovac (Rakovica)
 Grabovac (Čeminac)